Lyon-Perrache à Genève (frontière)